Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1981/82 war die vierte Oberligaspielzeit.

Der SSV Ulm 1846 wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Dritter in der Südgruppe den Aufstieg verpassten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm die SpVgg 07 Ludwigsburg teil, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen die Zweitvertretung von Werder Bremen verlor.

In die untergeordneten Ligen stiegen der FC Tailfingen, FV 09 Weinheim, VfB Eppingen sowie die erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegenen Sportfreunde Schwäbisch Hall ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der SV Neckargerach aus der Verbandsliga Baden, der SC Pfullendorf aus der Verbandsliga Südbaden sowie der TSV Ofterdingen aus der Verbandsliga Württemberg, als jeweiliger Staffelmeister direkt auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich noch der SV 98 Schwetzingen aus der Verbandsliga Baden. Der Freiburger FC kam als Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Als Meister der Oberliga Baden-Württemberg traf der SSV Ulm 1846 in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga auf den FSV Frankfurt, FC Augsburg und FC 08 Homburg. Nach einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage, belegten die Ulmer mit 3:3 Toren und 3:3 Punkten aufgrund des schlechteren Torverhältnis gegenüber den punktgleichen Augsburgern den dritten Platz in ihrer Gruppe.

Spiele 
Gruppe Süd

|}

|-
| colspan="4" |in Heilbronn :

|-
| colspan="4" |in Karlsruhe :

|}

Baden-Württemberg-Meister

Literatur 
 

1982
Fußballsaison 1981/82